Antonio Lagorio – medico statunitense
 Gina Lagorio – scrittrice, critica letteraria, drammaturga e politica italiana
 Lelio Lagorio – politico italiano